

Toponyme 
 Haget est une commune du Gers

Patronyme 
 Henri Haget (1905-1967) joueur de rugby à XV, international français,
 Gabriel Haget (1914-1986), joueur de rugby à XV, frère du précédent,
 André Haget (1931-1989), joueur de rugby à XV, international français, fils et neveu des précédents,
 Francis Haget (1949-), joueur de rugby à XV, international français, simple homonyme des précédents

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme